Karl IV är namnet på flera regenter:

 Karl IV, kung av Frankrike och Navarra 1322–1328
 Karl IV, tysk-romersk kejsare 1355–1378
 Karl IV, kung av Spanien 1788–1808
 Den österrikiske kejsaren Karl I som kung av Ungern 1916–1918
 Den svenske kungen Karl XV som kung av Norge 1859–1872
 Karl IV av Bourbon (1489-1537), hertig av Vendôme
 Karl IV av Lothringen (1604-1675), hertig av Lothringen
 Karl Theodor, kurfurste av Pfalz 1742-1799 som Karl IV

Se även 
Lista över regenter med namnet Karl

Regentnamn

eo:Karolo (regantoj)#Karolo la 4-a